Rosa Zarate kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 Rosa Zarate (ort i Ecuador), Esmeraldas, 
 Río Quinindé, vattendrag, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar